Lampezia – nella mitologia greca, figlia di Elio e di Climene
Lampezia – nella mitologia greca, una delle mogli di Asclepio